Breukink ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Breukink (1957–2022), niederländische Blockflötistin und Holzblasinstrumentenbauerin
 Erik Breukink (* 1964), niederländischer Radsportler
 Wim Breukink (1923–2013), niederländischer Unternehmer und Sportfunktionär